Козенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Козенко, Андрей Дмитриевич (род. 1981) — российский государственный деятель и политик, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.
  (род. 1976) — российский журналист.
 Козенко, Анна Викторовна (род. 1991) — украинская тяжелоатлетка, заслуженный мастер спорта.
 Козенко, Максим Максимович (1905—?) — советский государственный работник.
 Козенко, Михаил Георгиевич (1925 — ?) — советский государственный деятель, 1-й секретарь Кременчугского городского комитета КПУ.